Het WTA-tennistoernooi van Rome (officieel Internazionali BNL d'Italia) van 2021 vond plaats van maan­dag 10 tot en met zondag 16 mei 2021 in de Italiaanse hoofdstad Rome. Het was de 78e editie van het vrouwen­toernooi, onder­deel van het tennistoernooi van Rome 2021. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Aan het toernooi namen 24 speelsters uit de top 30 deel.

Titelverdedigster Simona Halep was het derde reekshoofd. Zij kreeg een vrijstelling voor de eerste ronde, maar moest tijdens haar openingspartij (in de tweede ronde) tegen Angelique Kerber, ondanks een gewon­nen eerste set, halverwege de tweede set de strijd opgeven, wegens een gescheurde kuitspier.

De als eerste geplaatste Australische Ashleigh Barty bereikte de kwartfinale, waar zij de Amerikaanse Cori Gauff tegenover zich kreeg. Ondanks een gewonnen eerste set moest Barty tijdens de tweede set de strijd staken, wegens een armblessure.

Het vijftiende reekshoofd, Iga Świątek uit Polen, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als negende geplaatste Tsjechische Karolína Plíšková met een double bagel. Świątek wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Rome op haar naam te schrij­ven. Het was haar derde WTA-titel, de tweede van dat jaar. Zij won € 178.630 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Elise Mertens was als veertiende geplaatst – zij strandde al in de eerste ronde.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 

Van de titelhoudsters Hsieh Su-wei en Barbora Strýcová had de laatste zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven. Hsieh speelde samen met Elise Mertens, met wie zij het eerste reekshoofd vormde – zij kregen een vrijstelling voor de eerste ronde, maar verloren hun openings­partij in de tweede ronde van de latere winnaressen.

Het – na de afmelding van Ashleigh Barty (armblessure) en Jennifer Brady (voetblessure) – als alternate toegelaten duo Sharon Fichman en Giuliana Olmos won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het eveneens ongeplaatste koppel Kristina Mladenovic en Markéta Vondroušová in de match-tiebreak. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. De Canadese Fichman had daar­naast drie eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; de Mexicaanse Olmos twee.

Elise Mertens was de enige Belgische deelneemster.

De Nederlandse Demi Schuurs was met Nicole Melichar (VS) als derde geplaatst – ook zij kregen een vrijstelling voor de eerste ronde, maar verloren hun openings­partij in de tweede ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Enkelspel
 Dubbelspel
* Toernooischema ITF

Rome 2021
Rome